Името Осеново носят няколко български села:

 Осеново (Област Благоевград), община Банско, област Благоевград;
 Осеново (Област Варна), община Аксаково, област Варна;
 Осеново (Пещерско), изселено село при Равногор, област Пазарджик;
 Горно Осеново, община Симитли, област Благоевград;
 Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград.